Bactérias sulfurosas ou bactérias do enxofre pode se referir a:

Bactérias sulfurosas verdes ou Chlorobi
Bactérias sulfurosas roxas
Bactérias redutoras de sulfato
Bactérias redutoras de enxofre

Desambiguação